Владимир Воейков:
 Воейков, Владимир Васильевич (1873—1948) — русский и советский архитектор.
 Воейков, Владимир Леонидович (род. 1946) — российский биофизик.
 Воейков, Владимир Николаевич (1868—1947) — русский военачальник, приближенный Николая II.